Tiefeneindruck bezeichnet das Erfassen (die Wahrnehmung) von Tiefe im Sinne des Abstandes vom Betrachter, vgl.:
 Raumwahrnehmung
 Perspektive